Ричард Бэзли (; род. 1962) — художник-аниматор, а также ведущий художник-аниматор, работавший в таких студиях как Sullivan Bluth Studios, Walt Disney Feature Animation и Warner Bros.

Принимал участие в создании анимационных фильмов «Дюймовочка» (Don Bluth Entertainment, 1994 г.) «Покахонтас» (Disney, 1995 г.), «Тарзан», (Disney, 1999 г.) и др. Его художественные идеи использовались в фильмах «Гарри Поттер и узник Азкабана» (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) и «Хроники Нарнии» (The Chronicles of Narnia).

Наиболее известен как создатель образа капитана и первопроходца Джона Смита для оскароносного мультфильма «Покахонтас». Следует отметить, что студия Disney специально пригласила Ричарда Бэзли для создания образа Смита (прототипом которого, несомненно, стал Мел Гибсон, озвучиваший упомянутого героя) и дальнейшего его анимирования.

Рисует в классическом академическим стиле, при этом стиль рисунка отличается легкостью, быстрым наложением штрихов, динамикой.
Анимированные герои Ричарда Бэзли отличаются аутентичностью, жизненностью, насыщенной фазовой прорисовкой, неподражаемом мимикой.

Ссылки 
 Официальная страница художника Ричарда Бэззли
 IMDB

Художники США XX века
Художники США XXI века
Мультипликаторы США